

Patronyme 
 Jean-François Wauwermans (1776-1856), homme politique bruxellois ;
 Henri Emmanuel Wauwermans (1825-1902), militaire et géographe belge, fils du précédent ;

 Paul Wauwermans (1861-1945), homme politique bruxellois.

Géographie 
 Les Îles Wauwermans,  groupe d'îles en Antarctique.